Ренцо Мантовани (; род. 2 апреля 1963) — итальянский шахматист, международный мастер (1987).

Таблица результатов

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Италии